Eidmann oder Eidman (Эйдман) ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Eidmann (1940–2017), deutscher Bildhauer, Maler, Schmuckgestalter und Fotograf
 Hermann August Eidmann (1897–1949), deutscher Entomologe
 Ian Eidman (* 1956), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Igor Wilenowitsch Eidman (* 1968), russischer Soziologe
 Pia Eidmann (* 1984), deutsche Feldhockeyspielerin
 Ricarda Jo. Eidmann (* 1963), deutsche Autorin und Malerin

Siehe auch:
 Euryplatea eidmanni
 Eid (Begriffsklärung)
 Eiden, Eidem, Eidam
 Eidner
 Eidherr